Thomas Koch je lahko:

 Thomas Koch (hokejist) (* 1983), avstrijski hokejist
 Thomas Koch (igralec) (* 1971), nemški igralec
 Thomas Koch (šahist) (* 1972), nemški šahist
 Thomas Koch (DJ) (* 1969), nemški DJ, producent in založnik